

Cinema 
 Memory Lane – film del 1926 diretto da John M. Stahl
 Memory Lane – film del 2010 diretto da Mikhaël Hers

Letteratura 
Memory Lane – romanzo di Patrick Modiano del 1981